Kateřina Böhmová ist der Name folgender Personen:
* Kateřina Böhmová (Tennisspielerin, 1958) (* 1958), tschechoslowakische Tennisspielerin
 Kateřina Böhmová (Tennisspielerin, 1986) (* 1986), tschechische Tennisspielerin